Jürgen Renn ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Renn (Fußballspieler) (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Jürgen Renn (Historiker) (* 1956), deutscher Wissenschaftshistoriker